Mazzocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Mazzocchi (1592–1665), italienischer Komponist des Barocks
 Francisco Focardi Mazzocchi (1949–2022), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Camiri
 Virgilio Mazzocchi (1597–1646), italienischer Kapellmeister und Komponist